Окно (мультфильм):
 Окно (мультфильм, 1966)
 Окно (мультфильм, 1986)